Draycott – miejscowość w Cotswold, w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Draycott – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Draycott – miejscowość w Cam, w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Draycott – miejscowość w Mendip, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Draycott – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Draycott – miejscowość w Limington, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Draycott in the Clay – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Draycott in the Moors – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Draycot – miejscowość w civil parish Tiddington-with-Albury, w dystrykcie, South Oxfordshire, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)